Ritorno (Letty Lynton) – film del 1932 diretto da Clarence Brown 
Ritorno (Traummusik) – film del 1940 diretto da Géza von Bolváry 
Ritorno (Waterloo Road) – film del 1945 diretto da Sidney Gilliat 
Ritorno – film TV del 1973 diretto da Gianni Amico 
Ritorno (Homecoming) – episodio della prima stagione di Lost